Seznam.cz — чешский интернет-портал. Был основан Иво Лукачовичем в 1996 году, став одной из первых поисковых систем и одним из первых каталогов интернет-сайтов в Чехии.

По состоянию на 2009 год являлся самой популярной поисковой системой страны. На его долю приходилось 53,91% поисковых запросов в Чешской Республике, «Гугл» же был на втором месте с 32,85 процентами. Таким образом, вместе с Baidu (Китай), Naver (Южная Корея), Yahoo! Japan (Япония) и «Яндексом» (Россия) это до 2011-го года была одна из всего пяти поисковых систем в мире, сумевшая в отдельно взятой стране превзойти глобального лидера среди поисковых систем компанию Google.

Название 
«» по-чешски означает «список».

Примечания

Ссылки 
 seznam.cz

Веб-почта
Интернет-компании
ИТ-компании Чехии
Компании Чехии
Сервисы электронной почты
Сайты, появившиеся в 1996 году
Сайты Чехии